Huguenin is een achternaam en kan verwijzen naar:

 Ultich Huguenin (1755-1833), Nederlands militair
 Herman Ulrich Huguenin (1808-1873), Nederlands rechter en politicus
 Stephanus Johannes von Huguenin (1827-1888), Nederlands militair
 Jan Thomas Ferdinand Huguenin (1829-1875), Nederlands burgemeester
 René Huguenin (?-?), Zwitsers ijshockeyer

Achternaam